Alexander Ogando – velocista dominicano
 Gabriel Ogando – calciatore argentino